Криосфе́ра (от  — холод и  — шар) — одна из географических оболочек Земли, характеризующаяся наличием или возможностью существования льда.

Описание 
Криосфера расположена в пределах теплового взаимодействия атмосферы, гидросферы и литосферы. Криосфера простирается от верхних слоев земной коры до нижних слоёв ионосферы.

Криосфере свойственны многочисленные криогенные образования:
 системы ледяных облаков,
 снежный покров,
 ледяной покров водоёмов,
 наледи,
 ледники гор,
 ледниковые покровы,
 сезонномёрзлые почвы,
 горные породы с подземными льдами.

Криосфера характеризуется отрицательной или нулевой температурой, при которых вода, содержащаяся в парообразном, свободном или химически и физически связанном с другими компонентами виде, может существовать в твёрдой фазе (лёд, снег, иней и другие).

Температура 0 °C определяет равновесие между химически чистыми льдом и водой. В естественных условиях различные примеси и растворённые вещества, а также поверхностные силы и давление понижают точку замерзания воды, в результате чего в границы криолитозоны попадает и жидкая фаза воды во временно или устойчиво охлаждённом ниже 0 °C состоянии.

Криолитозона включает также безводные толщи горных пород и относительно сухие воздушные массы с отрицательной температурой, в которых естественными или искусственными путями могут создаваться условия для конденсации воды, а тем самым и сформирования её твёрдой фазы.

См. также 
 Криология — наука о природных объектах и процессах, происходящих в криосфере.
 Криогенез — совокупность физических, химических, биохимических и других процессов, происходящих в пределах криосферы и сопровождающихся льдообразованием.
 Криолитозона — часть криосферы, самый верхний слой земной коры, характеризующийся отрицательной температурой.
 Курумы — вид земной поверхности, образованный группами сомкнутых крупнообломочных глыб горных пород на подстилающей поверхности и обладающий собственным микроклиматом, растительностью и животным миром.
 «Криосфера Земли» — научный журнал Института географии РАН.

Литература 
 Достовалов Б. Н., Кудрявцев В. А. Общее мерзлотоведение, М., 1967.
 Мельников П. И., Воропаев Г. В., Шарбатян А. А. Криосфера как водообменная система // Доклады АН СССР. 1984. 279. № 3. С. 587—590.
 Мельников П. И., Ковда В. А., Шарбатян А. А. Криосфера и зональность почвенно-мелиоративных процессов // Доклады АН СССР, 1986. Т. 287. № 1. С. 94-98.
 Мельников В. П. К созданию цельного образа криосферы. // Криосфера Земли, 2014, т. XVIII, № 4, с. 3-12
 Мельников В. П., Федоров Р. Ю. Роль природных криогенных ресурсов в традиционных системах жизнеобеспечения народов Сибири и Дальнего Востока // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 426. С. 133—141

Ссылки 
 Криосфера Земли. Научный журнал
 Текущее состояние криосферы

Строение Земли